L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Sydney se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Angelique Kerber remporte l'épreuve en simple, Gabriela Dabrowski et Xu Yifan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Julia Görges, de la Chinoise Peng Shuai et de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Elles sont respectivement remplacées par Carina Witthöft, Lara Arruabarrena et Ekaterina Makarova.

Lauréates 
Angelique Kerber remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Ashleigh Barty. L'Allemande décroche ainsi son premier titre depuis son sacre à l'US Open en .

En double, Gabriela Dabrowski et Xu Yifan remportent leur  ensemble en battant en finale Latisha Chan et Andrea Sestini-Hlaváčková. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Sydney
Tennis en Australie en 2018
Tennis en janvier 2018